Маноя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Маноян, Давид Ваганович (род. 1990) — армянский футболист
 Маноян, Киро — армянский политик